Edward L. G. Bowell (vagy Ted Bowell) (London, 1943 –) amerikai csillagász.

Életpályája 

Az Emanuel Schoolban tanult, majd a University College Londonra került, később pedig a Párizsi Egyetem hallgatója volt. Ő az egyik alapítója a Lowell Observatory Near-Earth-Object Searchnek. Eddig ötszázhetvenkét aszteroidát fedezett fel.

Edward L. G. Bowell által felfedezett aszteroidák 

1943-ban született személyek
Élő személyek
Amerikai csillagászok